HP steht als Abkürzung für:

 Hochparterre, siehe Geschoss (Architektur)
 Hauptprobe, eine Theaterprobe kurz vor Generalprobe und Premiere
 Halfpipe, eine Wettkampfform beim Snowboarden
 HP Sauce, eine bekannte britische Würzsauce
 die postcode area Hemel Hempstead (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 H.P. als Abkürzung für Horizontalparallaxe in der Astronomie
 Hochschule Pforzheim
 HP-Schale
 Hohepriester, Abkürzung vor allem im Wicca geläufig

Personen:
 Hans-Peter, den Vornamen allgemein
 H. P. Baxxter (Hans-Peter Geerdes), Sänger der Band Scooter
 Harry Potter, fiktive Figur aus der gleichnamigen Romanreihe

Medizin:
 Heilpraktiker
 Helicobacter pylori, ein Bakterium, das im menschlichen Magen vorkommt
 Hypoparathyreoidismus, eine durch Unterfunktion der Nebenschilddrüsen verursachte Erkrankung

Mathematik:
 Hatley/Pirbal, eine Methode für Strukturierte Analyse unter Berücksichtigung von Echtzeit-Anforderungen, siehe Strukturierte Analyse (Methode im Rahmen der Softwareentwicklung)#Strukturierte Real-Time-Analyse (RT)
 Häufungspunkt
 Hochpunkt einer Funktion, siehe Extremwert
 Hodrick-Prescott-Filter, ein mathematisches Mittel der Makroökonomie, um Konjunkturzyklen zu analysieren
 Hyperbolisches Paraboloid

Informatik:
 Homepage, Einstiegsseite einer Website
 Höhere Programmiersprache
 Health Points oder Hit Points, ein Konzept in Computerspielen, siehe Trefferpunkt

Technik:
 Horsepower (hp), eine Maßeinheit für die Leistung, ähnlich der Pferdestärke
 RAC Horsepower (HP), ein Maß für die Leistungsfähigkeit von Motoren, für Rennklassen und die britische Kraftfahrzeugsteuer genutzt.
 Hollandprofil, ein flaches Stahlprofil
 Hänger Personenkraftwagen (z. B. HP 500), eine Klassifizierung des Industrieverbandes Fahrzeugbau der DDR

Firmen:
 HP Inc. (vormals: Hewlett-Packard Company), ein Hersteller von Computern und Druckern
 HP Palm, ein ehemaliger Smartphone-Hersteller
 HP Velotechnik, einen Fahrradhersteller
 eine Automarke der britischen Herstellers Hilton Pacey Motors
 H.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller

Organisationen:
 Humanistische Partei (Deutschland), eine deutsche Partei
 Humanistische Partei der Schweiz, eine Schweizer Partei
 Halkçı Parti, eine ehemalige politische Partei in der Türkei
 Heliand-Pfadfinderschaft, ein evangelischer Pfadfinderbund in Hessen

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Bergstraße (für Heppenheim (Bergstraße))
 Griechenland: Iraklio, siehe Iraklio (Regionalbezirk)
 Großbritannien: Portsmouth
 Indien: Himachal Pradesh
 Norwegen: Kongsvinger in der Provinz Hedmark
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

Verkehrswesen:
 America West, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Haltepunkt von Eisenbahnen
 Halbpension, z. B. in Reisekatalogen
 Hauptplatz, zentraler Platz in einem Ort
 Phoenix Airways, ehemalige Schweizer Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Luftfahrzeugkennzeichen für Luftfahrzeuge aus Panama, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Siehe auch:

Abkürzung